Vólkov (Волков) o Vólkoff es un apellido ruso derivado de volk, o «lobo» en ruso. Su forma femenina es Vólkova. Es el apellido de:
 Aleksandr Vólkov (n. 1964), jugador de baloncesto ucraniano;
 Vladislav Vólkov (1935-1971), cosmonauta soviético;
 Serguéi Vólkov (n. 1973), cosmonauta ruso;
 Leonid Vólkov (n. 1980), político opositor ruso;
 Julia Vólkova (n. 1985), cantante rusa e integrante de t.A.T.u;
 Serguéi Vólkov, patinador sobre hielo soviético;
 Yekaterina Vólkova (n. 1978), atleta rusa.

También puede referirse a:
 (1790) Volkov, asteroide descubierto por Ludmila Chernyj y nombrado en honor a Vladislav Vólkov.